Сарраце́ния () — род насекомоядных растений семейства Саррацениевые.

Род назван в честь канадского естествоиспытателя Мишеля Сарразена.

Ботаническое описание  
Корневище короткое, горизонтальное или вертикальное, с множеством придаточных мутовчатых корней. Листорасположение очерёдное, спиральное. Большинство или все листья растения являются «ловушками» для насекомых. Форма листа напоминает узкую, уплощённую, расширяющуюся и открытую сверху трубку с пластинчатым швом у переднего края и яйцевидной заострённой крышечкой вверху у заднего края листа. Лист на 1/5-1/4 заполнен пищеварительным соком со специальными ферментами и смесью кислот (у Саррацении пурпурной и некоторых других видов пищу сначала переваривают личинки комаров рода Wyeomyia, а их продуктами жизнедеятельности питается растение), растворяющими упавших внутрь листа насекомых. Цветки растения на прочной безлистной цветоножке выше листьев, одиночные, до 7 см в диаметре, с пятью чешуевидными прицветниками, пятью широколанцетными тупыми чашелистиками и пятью продолговаты тупыми овальными лепестками. Тычинок бесконечное число. Пестик один, завязь шаровидная, слегка сплюснутая сверху, столбик 1-1,5 см длинной, рыльце выпуклое внутрь, звёздчатое, до 4,5 см в диаметре. Плод — сухая крупная шаровидная пятигнёздая коробочка.

Распространение и среда обитания 
Эндемик Северной Америки. Распространён на северо-востоке США и на юге Канады. Произрастает на торфяных сфагновых болотах. Саррацения пситтацина может расти полностью в воде, напоминая красный округлый островок.

История культивирования в Европе 
Уже в XVIII веке в Европе многие коллекционеры и ботанические сады имели в своих теплицах и оранжереях экземпляры растений из Нового Света, среди этих растений были и саррацении. Через некоторое время и в Российской империи в частных коллекциях и крупных ботанических садах (Петербургский и Московский) выращивались некоторые виды этих растений.

Агротехника 
Растение очень неприхотливо, для всех его видов главное — высокая влажность грунта и воздуха, а также грунт средней кислотности. Желательно создать условие близкие к природным. Грунт — верховой торф с песком, а также можно принести с болота сфагнум и уложить толстым слоем вокруг растения. Грунт не должен попасть в точку роста растения. Многие садоводы, как любители, так и профессионалы успешно выращивают растение в открытом грунте в средней полосе России, создав «болотце» на своём участке. Для выращивания в открытом грунте рекомендуются северные виды: саррацения пурпурная, жёлтая, белолистная, саррацения минор.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Саррацения

Саррацениевые
Флора Северной Америки
Растения болот
Хищные растения
Таксоны растений, названные в честь людей